Pohlig ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Theodor Pohlig, (1841–1921), deutscher Gymnasiallehrer, Architekturzeichner, Bauforscher in Regensburg
 Hans Pohlig (1855–1937), deutscher Paläontologe und Geologe
 Julius Pohlig (1842–1916), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Julius Pohlig junior (1870–1942), deutscher Unternehmer
 Karl Pohlig (auch: Carl Pohlig) (1858–1928), Pianist und Komponist
 Matthias Pohlig (* 1973), deutscher Historiker
 Stephen Pohlig, Mathematiker

Siehe auch:
 Pohlig-Hellman-Algorithmus